Longville kan syfta på:

Geografi

USA 

 Longville, Louisiana, ort, Beauregard Parish, 
 Longville (ort i USA, Minnesota), Cass County, 

Robotskapade USAförgreningar